Конова́лов, Алекса́ндр Ива́нович:
 Коновалов, Александр Иванович (1875—1949) — русский предприниматель, министр торговли и промышленности Временного правительства.
 Коновалов, Александр Иванович (1934—2021) — советский и российский химик, академик РАН.